Госон (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 81,72 км². Население — 10 788 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Gozón
 Federación Asturiana de Concejos 
 Asociación de Turismo Rural del Cabo Peñas «El Faro»
 Marino de Luanco
 Torneo Tenis Playa de Luanco

Муниципалитеты Астурии